Wspaniałość Ambersonów – film amerykański z 1942 roku
 Wspaniałość Ambersonów – film amerykański z 2002 roku w reżyserii Alfonsa Arau